Cascavelense – abitanti di Cascavel (Ceará)
Cascavelense – abitanti di Cascavel (Paraná)